Trinodinae é uma subfamília de coleópteros da família Dermestidae.

Tribos
 † Cretonodini Kirejtshuk & Azar, 2009
 Thylodriini Semenov, 1909
 Trinodini Casey, 1900
 Trinoparvini Háva, 2010

 
Subfamílias de dermestídeos